Ignition Partners — Венчурний фонд з головним офісом у місті Белв'ю, Вашингтон США.

Інвестиційне портфоліо 
Інвестиційне портфоліо станом на 22 вересня 2014 року.

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт компанії 
 Офіційна сторінка компанії на сайті LinkedIn

Підприємства Беллв'ю
Компанії Кремнієвої долини
Підприємства, засновані 2000
Венчурні фонди США